

Métiers, fonction commerciale 
 Dans le domaine du commerce et de la mise sur le marché, un distributeur est une personne publique ou privée, généralement une entreprise qui - quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance - s'occupe de la distribution, c’est-à-dire, le financement, le rassemblement, le stockage, la promotion et l'envoi des produits à un commerçant ou à l'utilisateur final (particulier ou non). Ainsi :
 Dans le domaine de l'énergie, pour l'électricité en France, il s'agit de ERDF, pour le gaz, il s'agit de GRDF
 Au sein de la filière cinématographique, le distributeur est responsable de la distribution d'un film, en aval de sa production et en amont de son exploitation.
 Dans l'édition, le distributeur est chargé de la circulation physique du livre (stockage, transport) et généralement de la gestion des flux financiers qui en sont la contrepartie.
 Dans le domaine des jeux vidéo, le distributeur est appelé distributeur de jeu vidéo.
 Pour la presse française, le principal distributeur est Presstalis.
 Dans le domaine du spectacle vivant le distributeur est parfois appelé tourneur.
 Dans la vente de biens à des entreprises, le distributeur est souvent un agent commercial ou un VRP.
 Dans la vente de biens à des particuliers, le distributeur a un statut de Vente à Domicile Indépendant (VDI).

Un objet 
 Les automates publics fournissant un service (machine à café, tickets de métro, magasin automatisé...) sont appelés distributeur automatique. Ceux prévus pour fournir des billets de banque sont connus sous le nom de distributeur automatique de billets.
 En automatisme, le distributeur est utilisé pour commuter et contrôler la circulation des fluides sous pression.
 Dans le domaine ferroviaire, un distributeur de frein est utilisé dans le frein automatique.
 Dans les anciens moteurs à allumage commandé le distributeur permet d'envoyer le courant vers les bougies selon l'ordre d'allumage prévu.

Une notion 
En mathématiques, un distributeur est une généralisation catégorique de la notion de relations entre ensembles.